K-1 Europe MAX 2008 Grand Prix – turniej kick-boxingu zorganizowany przez Fighting Network Bushido MMA i Polski Związek Kickboxingu. Była to pierwsza gala K-1 w Polsce oficjalnie uznana przez japońską organizację K-1.

Rezultaty walk

Legenda 
Dec – decyzja sędziówKO – nokaut

Walki otwarcia:
  Filip Rządek vs  Rusłan Pojoniszew – Rządek przez jednogłośną decyzję sędziów po dodatkowej rundzie
  Zamin Guseynov vs  Rafał Antoczak – Guseynov przez jednogłośną decyzję

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Michał Głogowski vs  Edvardas Norkeliunas – Głogowski przez jednogłośną decyzję
  Iwan Grigoriew vs  Nderim Ismaili – Grigoriew przez jednogłośną decyzję
  Petro Nakoneczny vs  Andrei Buda – Nakoneczny przez jednogłośną decyzję
  Jurij Harbaczow vs  Piotr Kobylański – Harbaczow przez jednogłośną decyzję

Super walka #1
  Sadio Cissoko vs  Mihai Barbu – Cissoko przez jednogłośną decyzję

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Michał Głogowski vs  Iwan Grigoriew – Głogowski przez decyzję większości
  Petro Nakonieczny vs  Jurij Harbaczow – Nakoneczny przez KO (kopnięcie z obrotu w korpus), 0:27  2R

Super walka #2:
  Mariusz Cieśliński vs  Hiroyuki Yamashiro – Cieśliński przez KO (cios pięścią), 2:31 2R

Super walka #3:
  Łukasz Jarosz vs  Will Riva – Jarosz przez KO (cios pięścią), 1:43 2R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Petro Nakoneczny vs  Michał Głogowski – Nakoneczny przez jednogłośną decyzję

Zobacz też 
 K-1 World Grand Prix 2009 w Łodzi

Linki zewnętrzne 
 Zarchiwizowane wyniki turnieju w pliku Word, [dostęp: 29 kwietnia 2017].

Turnieje K-1
2008 w sporcie
2008 w Polsce
Sport w Warszawie